Banco Macro S.A. — один из основных системообразующих аргентинских банков со штаб-квартирой в городе Буэнос-Айрес. Банк был основан в 1976 году и является крупнейшим коммерческим частным банком Аргентины с участием национального капитала. Занимает одно из ведущих мест по показателям рентабельности. По основным финансовым показателям занимает 6-е место в Аргентине (на 2007).

Акции банка обращаются на биржах Буэнос-Айреса и NYSE.

Сотрудничает с финансовыми компаниями России.

Галерея

См. также 
 Banelco

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт банка

Macro
Банки, основанные в 1976 году